SK Rockaden steht für:

 SK Rockaden Stockholm, Schachverein in Stockholm, Schweden
 SK Rockaden Umeå, Schachverein in Umeå, Schweden